Abang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sungai Abang (vattendrag i Indonesien, lat 0,33, long 100,89), 
 Desa Abang, administrativ by, Provinsi Bali, 
 Kecamatan Abang, distrikt, Provinsi Bali, 
 Pulau Abang, ö, Kepulauan Riau, 

Robotskapade Indonesienförgreningar